Прегра́да:

 Алта́рная прегра́да — барьер, отделяющий алтарь от остального храма, иконостас.
 Пре́града () — город и община в северо-западной Хорватии.
 Преграда (клуб) — женский футбольный клуб из города Преграда.

См. также 
 Траверс
 Заслон